Pulpit ist der Familienname folgender Personen:
 Martin Pulpit (* 1967), tschechischer Fußballspieler

Pulpit steht für:
 Pulpit (Wisent), einen Wisentbullen, der 1964 und 1965 in Polen berühmt wurde, weil er durch Südpolen zog
 Pulpit Mountain, Berg auf Coronation Island, Südliche Orkneyinseln, Antarktis

Siehe auch:
 Pulpit Rock (Begriffsklärung)